Przychód peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Przychód, village du powiat de Gostynin
 Przychód, village du powiat de Mława